Польши:

  — правительственный орган и высший административный суд Великого герцогства Варшавского
 Государственный совет Царства Польского (1815—1841, 1861—1867) — законосовещательный орган и высшая инстанция по административным спорам Царства Польского.
  — орган, созданный оккупационными германскими и австро-венгерскими властями в Королевстве Польском для разработки будущего государственного устройства (1917 год).
  — законодательный орган Королевства Польского (1918 год).
 Государственный национальный совет (; 1944—1947) — политическая организация, созданная в СССР во время Второй Мировой войны в качестве представительного органа польских сил с перспективой преобразования в польский парламент.
 Государственный совет ПНР (1947—1989) — первоначально — законосовещательный орган, в 1952—1989 — коллективный глава государства в ПНР.
 Государственный совет Польской республики () — совещательный орган при Президенте и Правительстве Польской республики в изгнании (1971—1972)